Seehäuser ist der Name folgender Ortschaften:

 Seehäuser (Mainhardt), Ortsteil der Gemeinde Mainhardt im Landkreis Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg
 Seehäuser (Markersdorf), Ortsteil der Gemeinde Markersdorf im Landkreis Görlitz in Sachsen

Siehe auch:
 Seehaus
 Seehausen